Джо́рджевич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Джорджевич, Александр (1924—2005) — сербский режиссёр театра и кино.
 Джорджевич, Александр (Саша Джорджевич; род. 1967) — сербский баскетболист.
 Джорджевич, Борисав (род. 1952) — сербский рокер, основатель и бессменный лидер рок-группы «Рибля чорба».
 Джорджевич, Владан (1844—1930) — сербский врач (хирург), основатель Сербского Медицинского общества, полковник санитарной службы.
 Джорджевич, Властимир (род. 1948) — генерал-полковник, начальник Управления общественной безопасности МВД Сербии.
 Джорджевич, Зоран (род. 1952) — югославский и сербский футбольный тренер.
 Джорджевич, Милан (1894—1952) — епископ Сербской православной церкви, епископ Далматинский.
 Джорджевич, Йован (1826—1900) — сербский писатель, историк и театровед, переводчик, педагог.
 Джорджевич, Лука (род. 1994) — черногорский футболист.
 Джорджевич, Любиша (1906—1944) — югославский футболист.
 Джорджевич, Младжан (род. 1963) — сербский политик и бизнесмен.
 Джорджевич, Младомир (1924—2022) — сербский кинорежиссёр и сценарист.
 Джорджевич, Ненад (род. 1979) — сербский футболист.
 Джорджевич, Оливера (более известна под фамилией Маркович; 1925—2011) — югославская, впоследствии сербская актриса театра и кино.
 Джорджевич, Предраг (род. 1972) — югославский и сербский футболист.
 Джорджевич, Саша (род. 1981) — сербский футболист.
 Джорджевич, Славолюб (род. 1981) — сербский футболист.
 Джорджевич, Тихомир (1868–1944) — сербский этнолог, фольклорист и историк культуры
 Джорджевич, Филип (род. 1987) — сербский футболист.